Ба́бкіно () — назва низки населених пунктів у Росії:

 Бабкіно — сільце в Плесецькому районі Архангельської області
 Бабкіно — село в Красногвардійському районі Бєлгородської області
 Бабкіно — сільце в Вічузькому районі Івановської області
 Бабкіно — сільце в Дмитровському районі Московської області
 Бабкіно — сільце в Істринському районі Московської області
 Бабкіно — сільце у Вачському районі Нижньогородскої області